Khiari est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

Aïcha Khiari, actrice tunisienne.
Bariza Khiari (1946- ), personnalité politique française et sénatrice de Paris.
Khaled Khiari (1960-), diplomate tunisien.
Nadia Khiari (1973- ), artiste peintre, dessinatrice et enseignante en arts plastiques tunisienne.
Sadri Khiari (1958- ), militant tunisien.

Homonymie de patronyme